Cáceres se poate referi la:

Locuri

 Provincia Cáceres din Spania
 Cáceres (Spania), capitala provinciei Cáceres
 Cáceres, Antioquia, municipalitate în Columbia
 Cáceres, Mato Grosso, în statul brazilian Mato Grosso
 Ciudad de Nueva Cáceres, fost oraș spaniol în Filipine

Oameni

 Alex Caceres (n. 1988), luptător MMA profesionist
 Andrés Avelino Cáceres (1833–1923),președinte Peru
 Adrian Caceres (n. 1982), fotbalist australian
 Caceres (familie), o familie evreiască
 Delfín Benítez Cáceres (1910–2004), fotbalist paraguayan
 Fernando Cáceres (n. 1969), fotbalist  argentinian
 José Núñez de Cáceres (1772–1846), politician și scriitor dominican
 Julio César Cáceres (n. 1979), fotbalist paraguayan
 Kurt Caceres (n. 1972), actor american
 Luciano Cáceres, actor argentinian
 Martín Cáceres (n. 1987), fotbalist uruguayan
 Pablo Cáceres Rodríguez (n. 1985), fotbalist uruguayan
 Ramón Cáceres (1866–1911), al XXI-lea Președinte al Republicii Dominicane

Vezi și
 Bartomeu Càrceres (fl. 1546), Compozitor catalan de ensaladas